Шестнадцатая поправка к Конституции США (1913)

См. также